Een kleine tijdelijke of verplaatsbare constructie waarin een commerciële activiteit wordt uitgeoefend, zoals:
Kermiskraam
Marktkraam
Gebakkraam
Poffertjeskraam
Bevalling
Kraam (Altenkirchen), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts